Ferntrauung bedeutet

 eine Trauung per Stellvertreter in Adelskreisen
 eine Ferntrauung im Zweiten Weltkrieg